Сопот е много разпространен в славянските езици хидроним а впоследствие и топоним. Произлиза от праславянската дума „сопотъ“ – шумящ поток, извор. Днес това название носят реки, местности и селища. От него произлизат и дериватните форми Сопотско, Сопотница, Сопотня, Сопотник.

Може да се отнася за:

България 
 Сопот, град в община Сопот, област Пловдив;
 Сопот, община в област Пловдив;
 Сопот, село в община Угърчин, област Ловеч;
 „Сопот“, язовир;

Северна Македония 
 Сопот, село в община Велес;
 Сопот, село в община Кавадарци;
 Сопот, село в община Куманово;
 Сопот, село в община Свети Никола.

 Вижте също
 Сопотско, село;
 Сопотница, няколко села.

Гърция 
 Дилофо, село в Епир, Гърция, със старо име Сопотсели;
 Риза, село на Халкидика, Гърция, със старо име Сопотник;
 Потамия, река, наричана в горното ѝ течение Сопото;
 Супотико, връх в Пинд, югозападно от Крания.

Сърбия 
 Сопот, крайградска община в Белградски окръг;
 Сопот, град;

Хърватия 
 Сопот, квартал на Загреб;
 Сопот, археологически обект;

Полша 
 Сопот, град;
 Сопот, река, десен приток на Танев;

Украйна 
 Сопит, село в Сколивски район, Лвовска област;
 Сопит, село в Яворивски район, Лвовска област;

Албания 
 Сопот, село в община Булкиза;
 Сопот, село в община Делвина;
 Сопот, село в община Преняс;
 Сопот, село в община Тропоя;

Косово 
 Сопот, село в община Дяково;

Румъния 
 Община Сопот, община в окръг Долж

Бележки